Rodzone bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Rodzone (Iława) (dt. Deutsch Rodzonne), Weiler der Gmina Iława in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rodzone (Lubawa) (dt. Rodzone), Dorf der Gmina Lubawa in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rodzone (Radomin) (dt. Rodzone), Dorf der Gmina Radomin in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern